Edelin ist der Name bzw. Familienname folgender Personen:

 Edelin (Abt) († 1293), Abt in Wissembourg
 Benjamin Édelin (* 1993), französischer Bahnradsportler
 Kenton Edelin (* 1962), US-amerikanischer Basketballspieler
 Michel Edelin (* 1941), französischer Jazzmusiker

Siehe auch:
 Codex Edelini (Liber Possessionum)